Euryphorus är ett släkte av kräftdjur. Euryphorus ingår i familjen Euryphoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Euryphorus